Басса́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південний захід від Парижа, 5 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 2798 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6831,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Бассан 
 Бассан на сайті французького Національного інституту географії
 Бассан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бассан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда